Ilte ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Ilte (1933–2016), deutscher Lehrer, Galerist und Kunstpreisträger der Stadt Wernigerode
 Wolfgang Ilte (* 1949), deutscher Politiker (SPD), MdB